Cercobelus är ett släkte av steklar som beskrevs av Walker 1842. Cercobelus ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sköldlussteklar
Cercobelus